Пълнител може да се отнася за:

 Пълнител – оръжейно устройство, подаващо патрони
 Пълнител за химикалка
 Пълнител – помощно вещество в различни производства, например талк, пемза, микрокристална целулоза, силициев диоксид, воластонит, слюди, пропан-бутан